Villa Victoria ist der heutige Name
  der Villa Maurer in Thüringen

und folgender Orte:
 Villa Victoria (Victoria Ocampo), Anwesen der Schriftstellerin Victoria Ocampo im Seebad Mar del Plata, Argentinien
 Villa Victoria (La Guardia) Ort im Municipio La Guardia, Departamento Santa Cruz, Bolivien
 Villa Victoria (Pando), Ort im Departamento Pando, Bolivien
 Villa Victoria (México), Ort im Bundesstaat México, Mexiko
 Villa Victoria (Michoacán), Ort im Bundesstaat Michoacán, Mexiko
 Villa Victoria (Montevideo), ehemals eigenständiger Ort bei Montevideo, Uruguay
 Villa Victoria (Coburg), Gebäude in Coburg